Натолі () — італійське прізвище. Відомі носії:
 Амедео Натолі — італійсько-французький банкір
 Антоніно Натолі — італійсько-французький банкір
 Карлотта Натолі — італійська акторка

Італійські прізвища